L'edizione 1985-86 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Marco van Basten (), con 37 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1985-86.
 MVV Maastricht, NEC Nijmegen e SC Heracles retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1985-1986

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
Campionato olandese di calcio